Ртищево — топоним:

Населённые пункты 
 Ртищево — город в Саратовской области.
 Ртищево — бывшая деревня в Дмитровском районе Московской области, сейчас частный сектор посёлка Икша.
 Ртищево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Ртищево — село в Верховском районе Орловской области.
 Ртищево — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Ртищево — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Ртищево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Аэродром 
 Ртищево — военный аэродром, расположенный в районе города Ртищево Саратовской области.

Железнодорожные станции 
 Ртищево I — железнодорожная станция в городе Ртищево Саратовской области.
 Ртищево II — железнодорожная станция в городе Ртищево Саратовской области.